SVO puede referirse a:
 Sujeto Verbo Objeto, una forma en que se ordenan dichos componentes de la oración en muchos idiomas;
 Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremetievo en su código IATA.

cs:Slovosled#Typy slovosledu z hlediska pořadí větných členů